Манифе́ст (от  — призыв) может означать:
 Манифест — торжественный акт верховной власти, оповещающий население об издании законов чрезвычайной важности или об особо важных событиях в государстве. См. российские высочайшие манифесты. Например Манифест 17 октября 1905 года.
 Манифест — выражение определённой группой людей, например, политической партией или общественной организацией, своего мнения, содержащее программу и принципы деятельности, иногда призыв. Например, «Манифест Коммунистической партии», Манифест фашизма.
 Манифест — документ, содержащий перечень коносаментов и предъявляемый таможенным органам, а также агентам и стивидорным компаниям в портах назначения.
 Манифест, в искусстве — письменное изложение литературных или художественных принципов какого-либо направления или группы в литературе и искусстве.

В искусстве 
 «Манифест» — фильм Душана Макавеева (1988 год).
 «Манифест» — многоканальная видеоинсталляция (2015 год) и одноимённый фильм (2017 год), задуманные и поставленные Юлианом Розефельдтом.
 «Манифест» — телесериал NBC (2018 год).

Периодика 
 «Манифест» («Манифесто», ит. — Il Manifesto) — итальянская ежедневная газета левого толка.
 «Манифест» () — французская газета коммунистического толка.

Программирование 
  — блок метаданных, описывающий свойства компьютерной программы или используемого ею ресурса. Может содержаться как внутри программы, так и в файле с расширением .manifest.

См. также 
 Пассажирский манифест — документ, содержащий полный перечень всех перевозимых лиц и предъявляемый пограничному контролю.
 Manifest — альбом белорусской ска-панк-группы «Ляпис Трубецкой».
 Список манифестов
 Дизайн манифест
 Манифеста — европейская биеннале современного искусства.
 Манифесто — второй альбом российской рэп-группы DCMC, выпущенный в 2007 году.

Примечания